LoveScream es el primer EP realizado por el trío surcoreano de Hip-Hop, Epik High, lanzado a la venta el 30 de septiembre de 2008.

Listado de canciones 
1. Butterfly Effect (Efecto Mariposa)
2. Fallin' (Cayendo)
3. Harajuku Days (Días en Harajuku)
4. 습관 (Hábito)
5. 쉿 (Shhh)
6. 1분 1초 (1 minuto, 1 segundo)
7. 1825 (Grullas de papel)

Referencias

Véase también 
 en inglés Lovescream

Álbumes de 2008
Álbumes de Epik High